Teatr Rozmaitości w Krakowie (1957-1970)
 Teatr Rozmaitości w Radomiu (1922-1939)
 Teatr Rozmaitości w Warszawie (1949-)